Heschel ist der Familienname folgender Personen:

 Susannah Heschel (* 1956), US-amerikanische Hochschullehrerin für Jüdische Studien und Autorin

Siehe auch:

 Hescheler
 Hescheles
 Herschel